Юліанія (теж Іуліанія) — українське жіноче ім'я латинського походження.

Відомі носії 

 Свята Юліанія, княжна Гольшанська — українська княжна та Києво-Печерська православна свята
 Свята мучениця Юліанія (†306, Іліополь Фінікійський) — православна і католицька свята, що постраждала за віру разом з великомученицею Варварою

Жіночі імена
Українські імена